Андрій Станіславович Курись (Andrii Kurys) — український юрист, адвокат. Колишній начальник Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, прокурор Миколаївської області.

Життєпис 
Андрій Курись народився 14 лютого 1979 року в м. Макїївці Донецької області. У 2001 році здобув вищу юридичну освіту в Національній юридичній академї України імені Ярослава Мудрого (м. Харків).

Кандидат юридичних наук (у 2011 рік під керівництвом наукового керівника — доктора юридичних наук, професора Олександра Марковича Бандурки захистив дисертацію на тему «Адміністративно-правовий статус керівника в органах прокуратури України»)

З липня 2001 року до лютого 2014 року працював в органах прокуратури України на посадах слідчого, прокурора, заступника начальника та начальника відділу прокуратури Донецькоі області і міста Києва, заступника прокурора і прокурора району м. Києва, прокурора відділу Генеральної прокуратури України, слідчого в особливо важливих справах, заступника начальника і начальника слідчого відділу, заступника начальника управління та Головного управління Генеральної прокуратури України, начальника Головного управління з розслідування особливо важливих справ.

З червня 2013 року працював на посаді прокурора Миколаївської області.

У 2014 році звільнився з органів прокуратури України за власним бажанням. Після звільнення займався правозахисною та правозастосовчою діяльністю.

У вересні 2018 року отримав свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю.

У 2019—2020 роках працював Радником Голови Офісу Президента України та співпрацював як експерт з Офісом ефективного регулювання (BRDO) щодо розроблення та впровадження Урядом України економічних реформ. У січні 2021 року зареєстрований як міжнародний адвокат в Асоціації адвокатів Словаччини.

Є соавтором декількох навчальних посібников: «Заборона катування: практика Євпропейського суду з прав людини, міжнародні нормативні акти та законодавство України», за редакцією доктора юридичних наук А.Столітнього, видавництво «Норма права», 2019 рік, Звіду судових рішень та практики у кримінальному процесі України, видавництво «Право», 2019 рік

Сім'я 
Одружений, має доньку, 2008 року народження та сина, 2012 року народження.

Відзнаки 
Державний радник юстиції 3 класу (Указ Президента України 1077/2011 від 29.11.2011)

Заслужений юрист України (Указ Президента України 355/2013 від 27.07.2013)

Примітки 

Заслужені юристи України